Copley bezeichnet:

Personen

 Al Copley (* 1952), US-amerikanischer Bluespianist; Gründer der Band "Roomful of Blues"
 Antony Copley (1937–2016), britischer Historiker
 Dale Copley (* 1991), australischer Rugby-League-Spieler
 Frank O. Copley (1907–1993), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Godfrey Copley, Stifter der Copleymedaille der Royal Society
 Godfrey Bewicke-Copley, 7. Baron Cromwell (* 1960), englischer Adliger und Mitglied des House of Lords
 Ira Clifton Copley (1864–1947), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Copley (1953–2017), britischer Rockschlagzeuger

 Lionel Copley (1648–1693), Gouverneur der Province of Maryland
 Paul Copley (* 1944), britischer Schauspieler
 Peter Copley (1915–2008), britischer Schauspieler
 Pheonix Copley (* 1992), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Sharlto Copley, südafrikanischer Produzent, Schauspieler und Regisseur
 Terence Copley (1946–2011), englischer Theologe, Hochschullehrer und Autor
 William Copley (1919–1996), US-amerikanischer Maler

Orte in England:

 Copley (County Durham)
 Copley (Cheshire)
 Copley (Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:

 Copley (Louisiana)
 Copley (Ohio)
 Copley (West Virginia)
 Copley Junction (Ohio)
 diverse Copley Townships

in Australien:
 Copley (South Australia)

Siehe auch:
 Coplay, Pennsylvania